Андрей Деливрон:
 Деливрон, Андрей Францевич (1796—1879)
 Деливрон, Андрей Карлович (1840 — после 1917)